Igor Maksimovitch Moussatov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Moscou en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Spartak Moscou, il commence sa carrière dans la Superliga 2005. Il est choisi par les Wheat Kings de Brandon au premier tour ronde  au total lors de la sélection européenne 2006 de la Ligue canadienne de hockey. Cependant, il décide de poursuivre sa carrière en Russie.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il honore sa première sélection senior avec l'équipe de Russie A le  face à la Finlande lors de la Coupe Karjala.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005|| Spartak Moscou|| Superliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|  rowspan=2|2005-2006|| Spartak Moscou|| Superliga|| 9|| 0|| 1|| 1|| 29|| 1|| 0|| 0|| 0|| 1
|-
| HK Spartak Moscou 2 || Pervaïa Liga || 3|| 1|| 0|| 1|| 8|| || || || ||
|-
| 2006-2007|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 33|| 5|| 1|| 6|| 71|| 11|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2007-2008|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 20|| 3|| 3|| 6|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2008-2009|| Neftekhimik Nijnekamsk|| KHL|| 36|| 2|| 3|| 5|| 52|| 1|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| Neftianik Leninogorsk|| Vyschaïa Liga || 2|| 0|| 0|| 0|| 8|| || || || ||
|-
| 2009-2010|| Spartak Moscou|| KHL|| 55|| 6|| 6|| 12|| 50|| 10|| 1|| 1|| 2 || 22
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Spartak Moscou|| KHL|| 29|| 4|| 1|| 5|| 32|| || || || || 
|-
| Atlant Mytichtchi|| KHL || 20|| 2|| 3|| 5|| 42|| 20|| 6|| 2|| 8|| 28
|-
| 2011-2012|| Atlant Mytichtchi || KHL || 42|| 7|| 4|| 11|| 18|| 12|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2012-2013|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 36|| 5|| 5|| 10|| 58|| 12|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| rowspan=2|2013-2014 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 8|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lokomotiv Iaroslavl || KHL|| 28|| 4|| 6|| 10||45 || 13|| 0|| 1|| 1|| 35
|-
|rowspan="2"|2014-2015 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 15|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avangard Omsk || KHL || 19|| 3|| 5|| 8|| 29|| 12|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || HK Vitiaz || KHL || 42 || 4 || 3 || 7 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Slovan Bratislava || KHL ||29 || 6 || 2 || 8 || 10 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2007 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 1|| 0|| 1|| +2|| 6|| align="left"| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en septembre 1987
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Neftianik Leninogorsk
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HC Slovan Bratislava